Une échelle patibulaire.
 Des fourches patibulaires.
 Le mont Patibulaire.
 Un signe patibulaire.